«Работнички» () — македонский футбольный клуб из столицы страны Скопье. Основан в 1937 году. Домашние матчи проводит на арене национальной сборной «Филипп II Македонский» общей вместимостью 36 400 зрителей. Действующий участник Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Македонии по футболу. 

Один из самых титулованных футбольных клубов чемпионата Македонии.

До 2008 года носил название «Работнички Кометал».

История 
Клуб был основан в 1937 году. Бо́льшую часть времени команда провела во втором дивизионе Чемпионата Югославии. Но после того, как Македония получила независимость, клуб перешёл в Первый Дивизион Чемпионата Македонии. В 2000 году спонсором команды стала компания «Кометал», после чего команда смогла занять 3-е место в национальном чемпионате сезона 1999/2000 и попасть в Кубок УЕФА. К 2010 году клуб трижды выиграл национальный чемпионат Македонии и дважды — кубок страны.

Текущий состав

Достижения клуба 
 Чемпионат Союзной республики
  Чемпион (10): 1951/52, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/581965/66, 1967/68, 1972/73, 1976/77, 1979/80

 Первая лига
  Чемпион (4): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2013/14
  Вице-чемпион (3): 2006/07, 2009/10, 2014/15
  Бронзовый призёр (3): 1999/00, 2016/17, 2017/18

 Кубок Македонии
  Победитель (4): 2007/08, 2008/09, 2013/14, 2014/15
  Финалист (3): 2009/10, 2011/12, 2015/16

 Суперкубок Македонии
  Финалист (1): 2015

Статистика выступлений с 2000 года 

* По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Футбол Македонии
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Северной Македонии
Железнодорожные футбольные клубы
Спорт в Скопье
Футбол в Северной Македонии